Ez a szócikk tartalmazza a Force India Formula-1-es csapat összes eredményét.

 Jegyzetek

 * A Force India 59 megszerzett pontját elvették, miután a Belga Nagydíjat megelőzően kizárták őket a bajnokságból. A csapat mint Racing Point Force India folytatta az idényt, azonban nem állt fenn jogfolytonosság, így a pontokat sem vihették magukkal.
  – A versenyző nem fejezte be a futamot, azonban rangsorolták, mert teljesítette a versenytáv 90 százalékát.

Formula–1-es csapatok eredménysorozatai